Karnaukhovo (Zaborínskoie), poble del territori de Perm, a Rússia 
 Karnaukhovo (Beriózovskoie), poble del territori de Perm, a Rússia
 Karnaukhovo (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia